JA steht als Abkürzung für:
 Jagged Alliance, eine Computerspiel-Reihe
 Jahresabschluss eines Unternehmens oder eines Vereins
 Jakob-Zahl als Formelzeichen in der Thermodynamik
 U-Bahnhof Jakobinenstraße, U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Japan
 Jasmonsäure, Chemikalie
 Jean-Autric, ein französisches U-Boot der Zwischenkriegszeit
 Jefferson Airplane, amerikanische Rockband
 Jugendamt
 Jugendanstalt
 Junge Aktion, katholischer Jugendverband
 Junge Alternative für Deutschland
 Juristische Arbeitsblätter, Fachzeitschrift
 Justizanstalt
 einen Justizamtmann, siehe Amtmann

JA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Otta in der Provinz Innlandet
 Serbien: Jagodina

JA steht als IATA-Code für:
 JetSmart, chilenische Fluggesellschaft
 Jetair, ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 Norway Airlines, ehemalige norwegische Fluggesellschaft
 Air Spain, ehemalige spanische Fluggesellschaft

Ja steht für:
 Ja, als Wort entweder die positive Antwort auf eine Frage oder ein Satzadverb, grammatisch eine Partikel
 Я, einen kyrillischen Buchstaben
 den 17. Buchstaben des armenischen Alphabets, siehe Ձ
 Ja Morant (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ja Rule, einen Rapper
 Ja (Thomas Bernhard), Erzählung von Thomas Bernhard
 Ja! Natürlich, eine Handelsmarke des Lebensmittelkonzerns Rewe Group Austria
 Chevrolet JA, ein PKW-Modell aus den 1930er Jahren

ja steht für:
 japanische Sprache nach ISO 639-1
 ja!, eine Handelsmarke der Rewe Group

Siehe auch:
 YA

Abkürzung